Макс Жан (, 27 июля 1943 года, Марсель) — французский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Биография 
Из-за своей необычности имя этого гонщика часто ошибочно вносилось в протоколы соревнований как «Жан Макс». В 1964 году он стартовал в местных ралли, в 1965—67 годах участвовал в соревнованиях Формулы-3, в 1968 году провёл свою единственную 24-часовую гонку в Ле-Мане, в которой сошёл уже через три часа после старта. После победы во французском первенстве Формулы-Форд 1968 года он перешёл в Формулу-3, в которой за два сезона завоевал три призовых места.

В 1970—72 годах он несколько раз без особого успеха стартовал в европейском чемпионате Формулы-2, а также принял участие в Гран-при Франции чемпионата мира Формулы-1 1971 года, в котором финишировал четырнадцатым с отставанием в девять кругов от победителя и не был классифицирован по итогам гонки. После нескольких стартов во французской Формуле-3 в 1973 году завершил гоночную карьеру и занялся бизнесом, открыв собственную транспортную компанию.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
!
! Вильямс
! March 701
! Косворт
! 

! -
! 0
|}

Ссылки 
 Биография 
 

Родившиеся 27 июля
Родившиеся в 1943 году
Автогонщики Франции
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков